Татьяна Михайловна Якибчук (; ) — украинская и российская параолимпийская легкоатлетка. Мастер спорта Украины международного класса. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым.

Являлась членом сборной Украины по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. 17-кратная чемпионка Украины. Победитель Паралимпийских игр 2008 и серебряный призёр Паралимпиады 2004. Автор трёх рекордов Украины среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Спортивная карьера 
Родилась 21 ноября 1968 года в Симферополе с диагнозом детский церебральный паралич. До семи лет жила в детском доме. В детстве её дважды удочеряли из-за финансовых соображений, однако потом возвращали в детдом. После детского дома училась в интернате и швейном училище. Работала на швейной фабрике. Окончила Харьковский институт социального прогресса.

В 1996 году из-за воспаления спинного мозга её тело полностью парализовало. В качестве реабилитации занималась плаванием, однако в 1997 году ей предложили заняться метанием дисков. С 1997 года её тренером по лёгкой атлетике являются Марина Владимировна Воеводская и Виктор Милентьевич Лис.

В 2003 году начала выступать на международных соревнованиях. Первым её зарубежным турниром стал чемпионат Европы по лёгкой атлетике для людей с поражением опорно-двигательного аппарата в Нидерландах, где она завоевала три серебряные награды.

На Паралимпийских играх 2004 года в Афинах завоевала серебро. За эту медаль власти Крыма подарили ей телевизор, мобильный телефон и машину марки «Таврия». После этого участвовала во Всемирных играх 2005 года поражённых ДЦП по лёгкой атлетике, прошедших в США. На турнире завоевала две золотые медали и установила мировой рекорд в толкании ядра. На чемпионате Европы 2006 по лёгкой атлетике в Нидерландах стала трижды золотой медалисткой. Находясь в Нидерландах, Якибчук упала с коляски, а проведённая томография показала опухоль головного мозга. В Крыму ей была сделана операция, после которой она спустя три месяца начала готовиться к Параолимпиаде 2008 года.

В 2007 году участвовала в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Финляндии, где заняла второе место. В марте 2008 года на чемпионате Украины по лёгкой атлетике среди инвалидов Якибчук заняла второе место. На Параолимпиаде 2008 года в Пекине завоевала золото в метании диска (класс F32-34/51-53). После победы в Китае власти Крыма и Симферополя пообещали вручить спортсменке новую квартиру. Якибчук получила украинскую награду «Герои спортивного года-2008» в номинации «сильные духом».

В 2012 году участвовала в чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Словакии и завоевала золотую медаль. Также Якибчук стала победителем , прошедшем в Стадсканале. Победный результат в толкании ядра — 5,63 метров. Также, Якибчук заняла шестое место в метании копья (10,93 метра). Накануне международного женского дня в 2012 году председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилёв вручил Якибчук именные наручные часы и пообещал помочь в решении квартирного вопроса. Перед стартом Параолимпиады 2012 года в Лондоне находилась на 8 месте в рейтинге, однако для поездки ей было необходимо иметь 5 место, поэтому тренеры сборной Украины не включили ей в состав украинской команды на поездку в Великобританию.

После присоединения Крыма к России приняла российское гражданство и согласилась выступать под российским флагом. Национальный комитет спорта инвалидов Украины из-за этого потребовал от Якибчук вернуть две инвалидные коляски. В 2014 году стала серебряным призёром чемпионата России по адаптивному спорту. По итогам 2014 года была включена в список лучших спортсменов Крыма.

В марте 2015 года на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями (женщины, класс F 33), прошедших в Саранске, завоевала золотую медаль с результатом 5,20 метров. В составе сборной Крыма участвовала во Всемирных играх спортивной федерации колясочников и ампутантов 2015 года в Сочи. Якибчук заняла второе место в метании ядра (класс F-33). В 2017 году вошла в список лучших спортсменов и тренеров по адаптивному спорту в Крыму.

Бронзовый призёр зимнего чемпионата России по толканию ядра 2018 года, прошедшем в Новочебоксарске. По итогам 2018 года была включена в список лучших спортсменов и тренеров адаптивного спорта Крыма. В конце 2018 года власти Крыма вручили Якибчук двухкомнатную квартиру в Симферополе.

Общественная деятельность 

Создала и возглавила Федерацию инвалидного спорта Симферополя.

Эксперт Общероссийского народного фронта в Крыму. Осудила решение Международного паралимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Паралимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Награды и звания 
 Почётная грамота Совета министров Автономной Республики Крым (9 сентября 2003) — за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
 Знак отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу» (18 октября 2004) — за мужество и упорство, проявленные при достижении спортивных результатов на XII Параолимпийских играх (г. Афины), вклад в развитие физической культуры и спорта
 Орден княгини Ольги III степени (19 октября 2004) — за достижение значительных спортивных результатов, подготовку чемпионов и призёров ХII летних Паралимпийских игр в Афинах, повышение международного престижа Украины
 Орден «За заслуги» III степени (7 октября 2008) — за достижение высоких спортивных результатов на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине (Китайская Народная Республика), проявленное мужество, самоотверженность и волю к победе, подъём международного авторитета Украины
 Почётная Грамота Кабинета министров Украины (2008)
 Почётный гражданин Симферополя (2008)

Личная жизнь 
Якибчук воспитывает троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте infostradasports.com

Чемпионы Паралимпийских игр от Украины
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Почётные граждане Симферополя
Мастера спорта Украины международного класса
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Инваспорт
Награждённые Почётным знаком Автономной Республики Крым «За верность долгу»